Алексей Иванович Николаев: Николаев, Алексей Иванович (1860 — ?) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Николаев, Алексей Иванович (1892—1981) — советский учёный, зоотехник, специалист по овцеводству и шерсти.